— государственный гимн Вьетнама.

Сочинён в конце 1944 года композитором и поэтом Ван Као (1923—1995). В 1945 году «Марш» был отобран лично Хо Ши Мином в качестве гимна Северного Вьетнама, а с 1976 года является гимном объединенной Социалистической Республики Вьетнам.

Впервые официально исполнен 2 сентября 1945 года на площади Бадинь в Ханое, на церемонии провозглашения независимости Северного Вьетнама.

Текст гимна 
Текст состоит из двух куплетов, но при исполнении используется только первый.

Вьетнамский текст

Тьы-ном

Перевод 
(перевод Владимира Прохорова)
Вперёд, вьетнамцы, идём на войну.
Труден наш путь, твёрже шаг.
Отстоим мы родную страну, славу предков!
Цвета крови флаги на солнце горят,
Звучит песня набат.
Вперёд, вперёд на решительный бой!

Ни пяди земли не сдадим,
Сильный духом народ един.
Вечный и гордый Вьетнам,
Мы с тобой!

Примечания

Ссылки 
 Гимн Вьетнама. История создания и содержание. Аудиозапись передачи Радио «Голос Вьетнама» на русском языке и текстовая запись передачи («Голос Вьетнама»)
 Мелодия гимна Вьетнама

Вьетнам
Государственные символы Вьетнама
Песни 1944 года